Lindsay Wilson (roeier) : Nieuw-Zeelands voetballer
 Lindsay Wilson (voetballer) : Australisch voetballer